Naljor Chenpo (tib.: rnal 'byor chen po; * 1015; † 1078) war ein tibetischer Buddhist aus der Kadam-Schule. Er war ein Schüler von Atisha und führte nach dem Tod Dromtönpas das Radreng-Kloster bzw. Reting-Kloster, wo er von 1065 bis zu seinem Tod Abt war.

Einzelnachweise und Fußnoten 

Buddhistischer Geistlicher
Person des Vajrayana-Buddhismus
Person des tibetischen Buddhismus
Tibeter
Geboren 1015
Gestorben 1078
Mann